Jota peut faire référence à :

Langue 
Jota est le nom de la lettre J en espagnol et en portugais.

Pseudonyme 

 Jota (1991-), José Ignacio Peleteiro Ramallo, footballeur espagnol.
 Jota (1993-), João Tiago Serrão Garcês, footballeur portugais.
 Jota (1999-), João Pedro Neves Filipe, footballeur portugais.
 Diogo Jota (1996-), Diogo José Teixeira da Silva, footballeur portugais.

Danse 
 La jota est une danse traditionnelle espagnole.

Divers 
  est une compagnie aérienne charter britannique.
 la jota est une spécialité de la cuisine frioulane en Italie.